Candide Pineault (1930-2007) est une psychologue et professeure canadienne.
Adam Pineault (1986-) est un joueur professionnel de hockey sur glace américain.